L'edizione 1952-53 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del FK Austria Wien.

Capocannonieri del torneo furono Ernst Stojaspal del FK Austria Wien e Robert Dienst del SK Rapid Wien con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 FK Austria Wien Campione d'Austria 1952-53.
 VfB Union Mödling, Grazer SC e Salzburger AK retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
Fußball-Bundesliga (Austria)